Oulu kan syfta på:

 Oulu – kommun (stad) och tätort i landskapet Norra Österbotten, se Uleåborg
 Oulu (robotbåt) – fartyg
 Oulu, Wisconsin – stad i Bayfield County
 1512 Oulu – asteroid